Соревнования мужчин в плавании на 400 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 1992 года состоялись 29 июля в бассейне Водного комплекса Берната Пикорнелла.

Олимпийский чемпион 1988 года на этой дистанции немец Уве Дасслер не выступал на Играх в Барселоне. Чемпион мира 1991 года на этой дистанции Йёрг Хоффман на Играх в Барселоне выступал только на дистанции 1500 метров (соревнования на ней прошли 30 и 31 июля), где занял третье место.

Фаворитом на 400-метровке являлся 18-летний австралиец Кирен Перкинс, который 3 апреля 1992 года в Канберре установил мировой рекорд — 3:46,47. Перкинс также победил в 1991 году на Тихоокеанском чемпионате в Эдмонтоне (там он был первым на дистанциях 400, 800 и 1500 метров). Другим претендентом на победу был 19-летний Евгений Садовый из Объединённой команды, который в составе сборной СССР в 1991 году выиграл золото на этой дистанции на чемпионате Европы в Афинах (3:49,02), а на Играх в Барселоне уже успел 26 июля стать первым на дистанции 200 метров. В числе претендентов на награды также рассматривались 24-летний поляк , который был призёром на этой дистанции на Олимпийских играх 1988 года, а также на чемпионатах мира и Европы 1991 года (в Афинах Войдат проиграл Садовому всего 0,07 сек); и 23-летний швед Андерс Хольмерц, который был вторым на дистанции 200 метров на Олимпийских играх 1988 и 1992 годов.

В финале Хольмерц со старта вышел вперёд, опережая график мирового рекорда, но так как швед был специалистом на дистанции 200 метров, ожидалось, что он снизит темп на второй половине дистанции. За 100 метров до финиша Перкинс, Садовый и Хольмерц шли почти вровень. На финише борьба развернулась между Садовым и Перкинсом, Евгений был чуть быстрее и победил с новым мировым рекордом (3:45,00). Перкинс также проплыл на секунду с лишним быстрее своего прежнего мирового рекорда, установив рекорд Океании (3:45,16). Хольмерц занял третье место с новым рекордом Швеции (3:46,77). Войдат стал четвёртым, отстав от шведа более чем на секунду. 17-летний новозеландец Дэньон Лоадер стал восьмым с рекордом страны (3:49,97), через четыре года в Атланте он станет олимпийским чемпионом на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1992 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Предварительные заплывы 
В финал A выходят спортсмены (Q), показавшие 8 лучших результатов, в финал B выходят спортсмены (q), занявшие места с 9-го по 16-е.

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты заплывов на сайте sports-reference  

Вольный стиль 400